Posthume, se dit de ce qui se produit après la mort d’une personne.

Adjectif 

 Un mariage posthume est un mariage qui intervient après la mort de l'un des époux.
 Un enfant posthume est un enfant né après le décès de son père.
 Un nom posthume est un nom honorifique donné notamment à des membres de familles royales, à des nobles en Asie orientale après le décès de la personne.
 Une œuvre posthume est une œuvre publiée après la mort de son auteur.
 À titre posthume est une distinction  honorifique reçue ou accordée après la mort de son auteur.

Surnom 

 Jean  de France, dit le Posthume (15-), roi de France, roi de Navarre, était fils posthume de Louis X le Hutin et de Clémence de Hongrie.
 Ladislas  de Bohême, dit le Posthume ( - ), archiduc d'Autriche et roi de Bohême et de Hongrie, était fils posthume d'Albert II du Saint-Empire.

 Voir aussi 

 Marcus Cassianus Latinius Postumus ou Postume, général gaulois usurpateur de l'empereur romain en Gaule vers 260 - 269.

Arts 

 À titre posthume, téléfilm français de Paul Vecchiali sorti en 1986.